Ву́лиця Героїв Рятувальників — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Героїв Рятувальників — вулиця в місті Дніпро.
 вулиця Героїв Рятувальників — вулиця в місті Кам'янське
 вулиця Героїв Рятувальників — вулиця в місті Кропивницький
 вулиця Героїв Рятувальників — вулиця в місті Павлоград
 вулиця Героїв Рятувальників — вулиця в місті Харків